Новоандрі́ївка — село в Україні, у Солонянському районі Дніпропетровської області.

Орган місцевого самоврядування — Олександропільська сільська рада. Населення — 109 мешканців.

Географія 
Село Новоандріївка знаходиться на берегах річки Комишувата Сура, вище за течією на відстані 1 км розташовані села Чумаки (Томаківський район) та Кірове (Томаківський район), нижче за течією на відстані 1,5 км розташоване село Кринички.

Інтернет-посилання 

 Погода в селі Новоандріївка 

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Дніпровського району